Jablonowski oder Jabłonowski steht für:
 Jablonowski (Siedlung), eine Siedlung städtischen Typs in der Republik Adygeja (Russland)
 Jabłonowski, ein polnisches Hochadelsgeschlecht

Jablonowski ist der Familienname folgender Personen:

 Józef Aleksander Jabłonowski (1711–1777), polnischen Wojwode und Gelehrter
 Stanislaw Jan Jablonowski, polnischen Militärkommandant 
 Wladyslaw Franciszek Jablonowski, polnischer General

Siehe auch:
 Societas Jablonoviana (Jablonowskische Gesellschaft der Wissenschaften)
 Jabluniw (Begriffsklärung)